Catedral de Pamplona puede referirse a:

 Catedral de Santa María de la Asunción (Pamplona, España);
 Catedral de Santa Clara (Pamplona, Colombia).